El nombre Alan White se puede referir a:

 Alan White (n. 1924), novelista británico, autor de The Long Day's Dying;
 Alan White (n. 1941), disc jockey estadounidense;
 Alan White (1949–2022), baterista británico del grupo Yes;
 Alan White (n. 1972), baterista británico del grupo Oasis; o a
 Alan White (n. 1976), futbolista británico.